Heuken ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heuken (1929–2019), katholischer Priester, Autor und Verleger
 Josef Heuken, deutscher Fußballspieler
 Volker Heuken (* 1990), deutscher Jazzmusiker